Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 1996 (met de officiële naam St. Petersburg Open 1996) werd van 18 tot en met 24 maart 1996 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van het Petersburg Sports and Concert Complex.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

Sint-Petersburg
1996